Mecze o Superpuchar Europy 1997 zostały rozegrane 8 stycznia i 11 marca 1998 roku pomiędzy Borussią Dortmund, zwycięzcą Ligi Mistrzów UEFA 1996/1997 oraz Barceloną, triumfatorem Pucharu Zdobywców Pucharów 1996/1997. Barcelona zwyciężyła w dwumeczu 3:1, tym samym wygrywając Superpuchar Europy po raz drugi w historii klubu.

Droga do dwumeczu

FC Barcelona

Borussia Dortmund

Szczegóły meczu

Pierwszy mecz 

Pierwsze spotkanie finału odbyło się 8 stycznia 1998 na Camp Nou w Barcelonie. Frekwencja na stadionie wyniosła 50 000 widzów. Mecz sędziował David Elleray z Anglii. Mecz zakończył się zwycięstwem Barcelony 2:0. Bramki dla Barcelony strzelili Luis Enrique w 8. minucie oraz Rivaldo w 61. minucie z rzutu karnego.

Drugi mecz 

Drugie spotkanie finału odbyło się 11 marca 1998 na Westfalenstadion w Dortmundzie. Frekwencja na stadionie wyniosła 32 500 widzów. Mecz sędziował Piero Ceccarini z Włoch. Mecz zakończył się remisem 1:1. Bramkę dla Borussii strzelił Jörg Heinrich w 64. minucie. Bramkę dla Barcelony zdobył Giovanni w 8. minucie.

Zobacz też 
 Liga Mistrzów UEFA (1996/1997)
 Puchar Zdobywców Pucharów (1996/1997)

Przypisy

Bibliografia 
 RSSSF

1997 w piłce nożnej
Superpuchar Europy UEFA
Zawody sportowe w Barcelonie